Motherless Brooklyn (roman), een roman uit 1999 van schrijver Jonathan Lethem
 Motherless Brooklyn (film), een verfilming van de roman uit 2019